Fênix, na mitologia grega, foi um filho de Agenor, rei da Fenícia.

Segundo Pseudo-Apolodoro, Fênix era filho de Agenor e Teléfassa. Seus irmãos foram Cadmo, Europa e Cílix.

Fênix e seus irmãos foram enviados por Agenor à procura de Europa, quando esta desapareceu (ela havia sido raptada por Zeus). Como eles não a encontraram, fundaram reinos em outros lugares, sendo o reino da Fenícia fundado por Fênix.

Pseudo-Apolodoro comenta que alguns autores consideravam Europa filha de Fênix e não de Agenor. Hesíodo, em vários fragmentos encontrados em textos de outros autores, menciona Fineu, Europa e Adônis como filhos de Fênix.

Segundo o poeta Ásio de Samos, Fênix está associado à história de Samos: ele se casou com Perimede, filha de Eneu, e teve duas filhas, Astipaleia e Europa. Anceu era filho de Astipaleia e Posidão, e casou-se com Samia, filha de Menandro. Anceu e Samia tiveram quatro filhos, Perilaus, Enudus, Samos e Alitherses, e uma filha, Partenope. Partenope e Apolo foram pais de Licomedes.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro:

Árvore genealógica baseada em Ásio de Samos:

Mitologia grega